Slovo Athos má více významů:

 Athos – jeden ze tří výběžků řeckého poloostrova Chalkidiki, na němž se rozkládá mnišský stát Svatá hora
 Athos (hora) – hora na řeckém poloostrově Athos
 Athos (postava) – jedna z postav v románu Tři mušketýři Alexandra Dumase
 Athos (mytologie) – postava z řecké mytologie, jeden z Gigantů
 Athos (Hvězdná brána) – fiktivní planeta ze seriálu Hvězdná brána: Atlantida (Stargate Atlantis)
 Athos (pes) – německý ovčák a pes Armády České republiky

Externí odkazy